Синнер — фамилия.

Известные носители:
 Синнер, Джордж Альберт (1928—2018) — американский политик.
 Синнер, Мэт (род. 1964) — немецкий басист, певец и продюсер.
 Синнер, Янник (род. 2001) — итальянский теннисист.

См. также 
 Синер, Игорь Евгеньевич